Нью-Йо́рк ():

Топонимы 
 Нью-Йорк — крупнейший город США, важнейший промышленный, финансовый и культурный центр страны.
 Нью-Йоркская агломерация — крупнейшая агломерация США, с центром в городе Нью-Йорк, одна из крупнейших в мире.
 Нью-Йоркская бухта — географическое понятие, обозначающее совокупность рек, заливов и приливных эстуариев поблизости от устья реки Гудзон в пределах Нью-Йорка.
 Нью-Йорк — штат на северо-востоке США, в котором расположен город Нью-Йорк.
 Округ Нью-Йорк — иное название боро Манхэттена в городе Нью-Йорк.
 Провинция Нью-Йорк — британская королевская колония в Северной Америке в 1665—1783 годах.
 Нью-Йорк-Милс — город в округе Оттер-Тейл, штат Миннесота, США.
 Нью-Йорк — прежнее название села Луговое в Константиновском районе Амурской области России.
 Нью-Йорк — посёлок городского типа в Донецкой области Украины.
 «Нью-Йорк» (гостиница) — памятник архитектуры и градостроительства во Владикавказе.
 «Нью-Йорк» (гостиница) — памятник архитектуры и объектов культурного наследия в Новочеркасске.

Спорт 
 «Нью-Йорк Джайентс» — клуб по американскому футболу НФЛ из Нью-Йорка.
 «Нью-Йорк Айлендерс» — хоккейный клуб НХЛ из Нью-Йорка.
 «Нью-Йорк Джетс» — клуб по американскому футболу НФЛ из Нью-Йорка.
 «Нью-Йорк Космос» — бывший футбольный клуб исторической NASL из Нью-Йорка.
 «Нью-Йорк Космос» — футбольный клуб современной NASL из Нью-Йорка.
 «Нью-Йорк Метс» — бейсбольный клуб МЛБ из Нью-Йорка.
 «Нью-Йорк Никс» — баскетбольный клуб НБА из Нью-Йорка.
 «Нью-Йорк Ред Буллз» — футбольный клуб MLS из Нью-Йорка.
 «Нью-Йорк Рейнджерс» — хоккейный клуб НХЛ из Нью-Йорка.
 «Нью-Йорк Сити» — футбольный клуб MLS из Нью-Йорка.
 «Нью-Йорк Янкиз» — бейсбольный клуб МЛБ из Нью-Йорка.

ВМФ США 
 «Нью-Йорк» — тип линкоров флота США.

Прочее 
  — гарнитура, созданная в 1983 году для компьютеров Apple.
 Нью-Йорк Сити балет — нью-йоркская балетная труппа, основанная в 1948 году.
 Нью-Йоркская военно-морская верфь — верфь ВМФ США, существовавшая в 1806—1966 годах в Бруклине, Нью-Йорк.
 «New York» — финальный эпизод второго сезона американского музыкального телесериала «Хор».
 New York Herald — крупнотиражная газета со штаб-квартирой в Нью-Йорке, существовавшая с 1835 по 1924 годы.
 New York Magazine — американский светский еженедельный журнал, основан в 1968 году.
 New York Post — одна из крупнейших американских газет, основанная в 1801 году.
 The New York Times — ежедневная газета, публикуемая в Нью-Йорке с 18 сентября 1851 года, вторая по тиражу в стране.

См. также 
 
 NYC (группа)